NPE steht für:
 Nationale Plattform Elektromobilität in Deutschland
 Naturpark-Express, früherer Name des Freizeit-Express Obere Donau, eines Zuges in Baden-Württemberg
 Nonylphenolethoxylate, eine Gruppe von giftigen waschaktiven Chemikalien
 NullPointerException, Fehler in der Computerprogrammierung beim Dereferenzieren eines Nullzeigers, siehe Zeiger (Informatik) #Nullzeiger
 Hawke's Bay Airport (IATA-Code), Flugplatz von Hawke’s Bay (Region), Verwaltungsregion der Nordinsel von Neuseeland

Abkürzung